EMM peut signifier : 
 Entitlement Management Message, utilisé dans les systèmes de contrôle d'accès à la télévision pour envoyer les droits vers la carte à puce ;
 école municipale de musique  ;
 Europe Médias  Monitor, un service de veille initié par la Commission européenne ;
  (en français, gestion de la mobilité des entreprises), une approche globale pour sécuriser et permettre l'utilisation par les employés d'une entreprise de smartphones et de tablettes ;
 escadron de maintenance multitechnique, dans l'armée française ;
 Éditions musicales Méditerranée, un label d'artistes.
 Emirates Mars Mission, mission spatiale martienne des Émirats arabes unis.
Établissement de maintenance du matériel (SNCF), ancien nom remplacé par Technicentre

Homonymie d'acronyme
Abréviation

pl:CMM
pt:CMM
sk:CMM
sv:CMM